Amanda Anisimova era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Wang Xiyu ha battuto Clara Burel con il punteggio di 7–64, 6–2.

Teste di serie

  Cori Gauff (quarti di finale)
  Alexa Noel (secondo turno)
  Wang Xiyu (campionessa)
  María Camila Osorio Serrano (semifinale)
  Caty McNally (terzo turno)
  Clara Tauson (secondo turno)
  Eléonora Molinaro (primo turno)
  Leylah Annie Fernandez (quarti di finale)

  Naho Sato (quarti di finale)
  María Lourdes Carlé (primo turno)
  Clara Burel (finale)
  Joanna Garland (primo turno)
  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)
  Zheng Qinwen (terzo turno)
  Katie Volynets (primo turno)
  Lea Ma (terzo turno)

Qualificate 

  Emma Jackson (secondo turno)
  Hurricane Tyra Black (secondo turno)
  Manachaya Sawangkaew (secondo turno)
  Anastasia Tikhonova (primo turno)

  Daria Snigur (secondo turno)
  Himari Sato (secondo turno)
  Victoria Kalaitzis (primo turno)
  Dasha Lopatetskaya (semifinale)

Wildcard 

  Hailey Baptiste (secondo turno)
  Elysia Bolton (primo turno)
  Fiona Crawley (primo turno)
  Salma Ewing (primo turno)

  Abigail Forbes (primo turno)
  Connie Ma (primo turno)
  Emma Navarro (primo turno)
  Vanessa Ong (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2018